Nicorescu ist der Familienname folgender Personen:
 Laura Nicorescu, rumänische Opernsängerin
 Mihnea Nicorescu (* 1997), rumänischer Fußballspieler